День Мёртвых:

 День мёртвых () — праздник, посвящённый памяти умерших, проходит ежегодно 1—2 ноября в Мексике.
 День мёртвых (Вавилон-5) () — эпизод сериала «Вавилон-5» 1998 года.

См. также 
 День мертвецов (значения)